Med Konserthuset kan avses flera byggnader:

Stockholms konserthus vid Hötorget
Berwaldhallen på Östermalm i Stockholm
Göteborgs konserthus
Malmö konserthus
Eskilstuna Konserthall
Gävle konserthus
Helsingborgs konserthus
Jönköpings konserthus i Jönköping i anslutning till Elmia
Konserthuset Kristianstad på Östermalm i Kristianstad
Konsert & Kongress Linköping
Louis De Geer (konserthus) i Norrköping
Uppsala Konsert & Kongress
Vara konserthus
Västerås Konserthus
Örebro konserthus

Tidigare konserthus
Konserthuset på Heden i Göteborg var Sveriges första konserthus. Det invigdes 1905.
Auditorium vid Norra Bantorget fungerade som konserthus i Stockholm innan det nuvarande konserthuset byggdes, se Vinterpalatset, Norra Bantorget